Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der kasachischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1994 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 Website des kasachischen Fußballverbandes (kasachisch, russisch, englisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Kasachstan

Kasachstan
!Landerspiele